HMS Galatea può riferirsi a otto diverse navi della Royal Navy:

  era un brigantino da 20 cannoni del sesto rango varato nel 1776 e smantellato nel 1783.
  era una fregata da 32 cannoni del quinto rango varata nel 1794 e smantellata nel 1809.
  era una fregata del quinto rango da 36 cannoni varata nel 1810, declassata a carboniera nel 1836, e smantellata nel 1849.
  era una fregata a elica in legno varata nel 1859 e smantellata nel 1883. Nel 1866 intraprese una crociera intorno al mondo, sotto il comando dei Alfredo di Sassonia-Coburgo-Gotha, duca di Edimburgo.
  era un incrociatore di prima classe della classe Orlando costruito a Glasgow, e varato il 10 marzo 1887, venduto per la demolizione il 5 aprile 1905.
HMS Galatea (1914) – incrociatore leggero della Classe Arethusa (incrociatore 1913)
HMS Galatea (71) – incrociatore leggero della Classe Arethusa (incrociatore 1934)
  era una base navale della RNVR in Kingston upon Hull chiusa nel 1958.
HMS Galatea (F18) – fregata della Classe Leander

Note